

Localidades
Putignano
Putignano (Teramo)

Outros
7665 Putignano

Desambiguação